Клі́нкер () —

 1) Спечені глиняні вироби, звичайно у вигляді цегли.
 2) Цементний клінкер — спечена суміш вапняку й глини (або шлаку), що є цементною сировиною.
 3) Спечений залишок після обробки нагріванням матеріалів (наприклад, шлаків), що містять цинк.
 4) Технологія обшивки корпуса судна (внапусток)
 4) Вузький довгий човен для академічного спортивного веслування.

Література